Имя Мария Павловна носили три женщины династии Романовых.

 Мария Павловна (1786—1859) — дочь императора Павла I, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.
 Мария Павловна, герцогиня Мекленбург-Шверинская (1854—1920) — урождённая Мария Александрина Элизабета Элеонора, герцогиня Мекленбург-Шверинская, старшая дочь великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II. Жена великого князя Владимира Александровича.
 Мария Павловна (1890—1958) — дочь великого князя Павла Александровича.